Nagato, város Japánban, Jamagucsi prefektúrában
Nagato, japán csatahajó